Polanowice ist der Name folgender polnischer Orte:
 Polanowice (Słomniki), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Słomniki
 Polanowice (Kruszwica) (Gut Polanowitz), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Kruszwica
 Polanowice (Gubin) (Niemitzsch), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Gubin
 Polanowice (Byczyna) (Polanowitz), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Byczyna